

Patronyme

 Rigord (chroniqueur) (1145/50-1207/9), médecin et historien
 Jean-Pierre Rigord (1656-1727), commissaire de la marine, subdélégué de l'intendant de Provence.